Сунженський район:
 Сунженський район — колишній адміністративний район в Чечено-Інгушської АРСР
 Сунженський район — муніципальний район в Інгушетії
 Сунженський район — муніципальний район в Чечні

Див. також 
 Сунжа
 Сунжа (значення)
 Сунженський хребет